Inverarity steht für:

 Inverarity (Schottland), eine Ortschaft in Schottland

Inverarity ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Inverarity (* 1970), australische Hochspringerin